Чемпионат мира по дзюдо 1999 года прошёл в Бирмингеме (Великобритания) с 7 по 10 октября.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Competition Results - 1999 World Judo Championships

1999 год в Англии
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме
Международные соревнования по дзюдо в Великобритании
Октябрь 1999 года